Tiara papale o triregno – corona utilizzata dai Papi
Tiara – copricapo
Tiara – nome proprio di persona italiano femminile
T-ara – gruppo musicale sudcoreano